Drinjača est un toponyme qui peut désigner :
la Drinjača, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent de la Drina ;
Drinjača, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;